Иоганн Готфрид Арндт (; 12 января 1713, Галле — 1 сентября 1767, Рига) —  Лифляндии.

Биография 
Родился в Галле 12 января 1713 года. Окончил университет Галле.

С 1738 года жил и работал в Лифляндии: домашним учителем, с 1740 — ректором училища в Аренсбурге, с 1747 — конректором лицея в Риге.

Умер в Риге 1 сентября 1767 года.

Его главный труд — издание в 1747 году на немецком языке в Галле хроники  «Origines Livoniae sacrae et civilis» (1740), которую он перевёл, значительно дополнил и комментировал. В 1753 году напечатал вторую, им составленную, часть лифляндской хроники — до 1561 года. Третья часть, оконченная в рукописи, пропала и, несмотря на премию, назначенную суперинтендентом Тиле, до сих пор не найдена.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Галле-Виттенбергского университета